Гэрей — фамилия. Известные носители:
 Гэрей, Лесли Эндрю
 Гэрей, Су